Collegio elettorale di Lugo – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Lugo – collegio elettorale del Regno d'Italia